Hridi u jadranskom moru
 Volić Mali (Palagruško otočje)
 Volić Mali (Viško otočje)